Da Vinci может означать:
 Леонардо да Винчи (Leonardo di ser Piero da Vinci, 1452—1519) — итальянский художник и учёный.
 Da Vinci (телеканал)  (до 8 января 2018 года — Da Vinci Learning) — немецкий научно-образовательный телеканал
 Da Vinci (журнал) — японский ежемесячный литературный журнал.
 Da Vinci (робот-хирург) (da Vinci Surgical System)
 DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry) — проект космической миссии по отправке спускаемого зонда на Венеру.
  — американcская компания цифрового кинематографа, основана в 1984 г. в Корал-Спрингс (Флорида) как спиноф «Video Tape Associates». Один из пионеров в области продуктов пост-продакшн, была известна своими продуктами для аппаратной цветокоррекции, цветокоррекцией на основе графического процессора, системами цифрового мастеринга, а также системами восстановления и ремастеринга пленки. Компания принадлежала Dynatech Corporation (Acterna после 2000 года) на протяжении большей части своего жизненного цикла, пока не была куплена JDS Uniphase в 2005 году и Blackmagic Design в 2009 году. 
 DaVinci Resolve — приложение для цветокоррекции и нелинейного редактирования видео
 Da Vinci's Demons — американо-британский телесериал 2013 г.
  (также Multi Language Virtual Machine) проект Sun Microsystems, направленный на создание прототипа расширения виртуальной машины Java (JVM) для добавления поддержки динамических языков.
  — попытка запустить многоразовый суборбитальный космический корабль с экипажем, финансируемая из частных источников и укомплектованная добровольцами. Корабль был создан в 1996 году специально для того, чтобы претендовать на премию Ansari X Prize за первый негосударственный многоразовый пилотируемый космический корабль. Проект базировался в Торонто (Онтарио, Канада) и возглавлялся Брайаном Фини.

  — португальская поп-рок группа
 Da Vinci (песня) (Da Vinci) — песня группы Weezer с альбома  (2014)
 См. также 
 Винчи
 Леонардо да Винчи (значения)